Le Parti du centre social () est un parti politique tunisien social-démocrate et progressiste.

Il est fondé le , un mois après la révolution qui chasse le président Zine el-Abidine Ben Ali du pouvoir, et légalisé le 3 mars.

Dirigé par Ammar Slama, le parti se positionne comme social-démocrate et progressiste.

Membres fondateurs 
 Ammar Slama (cadre au Premier ministère) 
 Mohamed Mrabet (cadre au Premier ministère)
 Allala Toukabri (directeur au Premier ministère)
 Yamen Smichi (fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique)
 Wassila Slama
 Yasser El Ouni
 Bochra Ghanmi
 Karim Hamdani
 Mohamed Néjib Ebdelli

Poids électoral 
À l'occasion de l'élection de l'assemblée constituante du , le parti se présente dans neuf circonscriptions (huit en Tunisie et une à l'étranger) et obtient les résultats suivants :
 Ariana : 268 voix
 La Manouba : 231 voix
 Le Kef : 594 voix
 Mahdia : 234 voix
 Nabeul 2 : 763 voix
 Sfax 1 : 462 voix
 Sfax 2 : 260 voix
 Siliana : 327 voix
 Italie : 394 voix

Il récolte au total  voix (0,087 %) et ne remporte aucun siège.

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Politique en Tunisie
 Partis politiques en Tunisie
 Élections en Tunisie

Lien externe 
  

Parti politique en Tunisie
Parti politique fondé en 2011
Parti politique centriste en Tunisie